Se conoce como etapa musulmana inicial de la península ibérica el proceso militar y político que duró a lo largo del  y que explica la formación i consolidación de l'andalus así como el principio de los principales reinos cristianos medievales.

El término invasión musulmana se aplica a diversos sucesos históricos entre ellos:
 Genéricamente, la expansión musulmana medieval.
 Específicamente, la conquista musulmana de la península ibérica del .
 Con intención polémica o en su caso xenófoba, a la inmigración de musulmanes en Europa (véase Eurabia).